Marionina adriatica är en ringmaskart som först beskrevs av František Vejdovský 1877.  Marionina adriatica ingår i släktet Marionina och familjen småringmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småringmaskar
adriatica